Луиджи Сабателли (; 21 февраля 1772, Флоренция — 29 января 1850, Милан) — итальянский художник: живописец, декоратор интерьера, гравёр и педагог.

Биография 
Луиджи Сабателли родился во Флоренции 21 февраля 1772 года. В юности он начал обучение во флорентийской Академии изящных искусств, учился живописи у Джулио Трабалези. В академии Сабателли усвоил неоклассические идеалы и академические каноны, но одновременно испытал влияние новых романтических тенденций, в частности творчества Жана Огюста Доминика Энгра.

Закончив обучение, Сабателли стал придворным художником Марии-Луизы Испанской, королевы Этрурии и герцогини Луккской. У него было десять детей, из них четверо стали известными художниками в жанрах пейзажной и портретной живописи: Франческо (1801—1829), Джузеппе (1813—1843), Луиджи Мария (1818—1899) и Гаэтано Сабателли. Их работы ценили аристократические семьи Милана, Вены и Флоренции.

В 1803 году, после реорганизации Академии Брера в Милане Сабателли был назначен профессором живописи, заменив Джулио Трабалези, и занимал этот пост до своей смерти, за исключением короткого отпуска между 1822 и 1825 годами.

Сабателли оставил фрагменты дневника и воспоминания, в которых рассказал о своей жизни и творчестве: "Биографические заметки о кавалере, профессоре Луиджи Сабателли, написанные им самим, собранные его сыном Гаэтано, живописцем (Cenni Biografici sul Cav. Prof. Luigi Sabatelli — scritti da lui medesimo, raccolti dal figlio Gaetano, Pittore).

Творчество и преподавательская деятельность 
В период работы при дворе испанской принцессы художник создал несколько известных произведений. Значительной работой маслом была большая картина, изображающая встречу Давида и Авигеи, которая ныне находится напротив «Юдифи» Бенвенути в в капелле Мадонны Утешения (Madonna del Conforto) в соборе Ареццо. Репутацию опытного декоратора архитектуры Сабателли снискал фресками в «Зале Илиады» в Палаццо Питти во Флоренции (первый зал Картинной галереи), состоящих из восьми Люнет (архитектура)люнетов и большого тондо, иллюстрирующих сцены из поэм Гомера (1819—1825). Известны также его росписи в церкви Сан-Джироламо во Фьезоле.

Отдельным направлением творчества Сабателли стали рисунки и гравюры. Художник создал множество офортов на библейские сюжеты. Однако самой знаменитой работой художника стал офорт, посвящённый бедствиям его родной Флоренции во время эпидемии чумы: «Чума во Флоренции в 1348 году» (по «Декамерону» Бокаччо). Известность получила серия гравюр на тему «Апокалипсис» (1809—1810).

Галерея

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Художники Италии XIX века
Художники-педагоги